Nylund ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Nylund (* 1968), finnische Sopranistin
 Christer Nylund, schwedischer Curler
 Eric Nylund (* 1964), US-amerikanischer Autor
 Felix Nylund (1878–1940), finnischer Bildhauer
 Gary Nylund (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Mattias Nylund (* 1980), schwedischer Fußballspieler
 Ossian Nylund (1894–1939), finnischer Weitspringer, Dreispringer und Fünfkämpfer